Aberración, en biología, puede referirse a:
 La aberración cromosómica, una anomalía en la estructura de los cromosomas.

Asimismo, en astronomía, puede hacer referencia a:
 La aberración de la luz, un fenómeno que produce un movimiento aparente de los objetos celestes.

Además, en óptica, puede referirse a:
 La aberración en sistemas ópticos, un efecto que causa la luz.
 La aberración cromática, causada por lentes con diferente índice refractivo para diferentes longitudes de onda de la luz.
 La aberración esférica, una imperfección en la imagen debida al aumento de refracción de los rayos de luz.
 La aberración longitudinal, una imperfección en la imagen debida a la variación de la distancia focal con la longitud de onda.
 La aberración lateral, una imperfección en la imagen debida a la variación del aumento con la longitud de onda.

Enlaces externos